Cipedang (Bongas)
 Cipedang (Wanasalam)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing